Crime Story – serial telewizyjny emitowany w latach 1986–1988.
 Crime Story – film z 1986 roku w reżyserii Abel Ferrara.
 Crime Story – piosenka rapera DMXa